Пирићи могу бити:

 Пирићи (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ
 Пирићи (Бугојно), насеље у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Пирићи (Витез), насеље у општини Витез, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ